Mimasaka ist der Name

einer ehemaligen japanischen Provinz, siehe Provinz Mimasaka
einer Stadt in der japanischen Präfektur Okayama, siehe Mimasaka (Okayama)